Miejscowości w USA:
 Great Falls – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Cascade
 Great Falls – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Chester
 Great Falls – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax
Inne:
 Great Falls – wodospady na rzece Potomak
 Great Falls Park – obszar chroniony w stanie Wirginia